Кордильє́ра ; ): 

 У геоморфології — загальний термін, який використовується для позначення протяжної серії або великого скупчення паралельних хребтів, гірських ланцюжків (разом із прилеглими долинами, річками, озерами, басейнами, рівнинами, плато). Окремі частини К. можуть мати різний напрямок, але головний напрямок — єдиний (наприклад, паралельні гірські ланки Анд у Південній Америці).

 Гірський хребет у Південній Америці.

 У геології — вузьке новоутворене внутрішньогеосинклінальне підняття, ланцюжок скелястих островів, які оточені уламковим матеріалом).

Див. також 

 Кордильєри
 Анди
 Андські Кордирьєри
 Кордильєра-Бланка
 Кордильєри Північної Америки
 Кордильєра-Негра
 Кордильєра-Реаль
 Кордильєра-де-Мерида

Література 

 

Гори
Геологія
Гірські системи